Николя-Себастьен Адам (22 марта 1705 — 27 марта 1778), также известный как «Адам Младший», был французским скульптором, работавшим в неоклассицизме. Он родился в Нанси и умер в Париже.

Жизнь 
Адам был младшим из трех сыновей скульптора Якоба Сигизберта Адама из Нанси. Его братья Ламберт-Сигиберт Адам и Франсуа-Гаспар Адам также были скульпторами.

В 1757 году, Адам женился на Кристине Ленуар, дочери ювелира из Нанси. У них было два сына, художник Жан Шарль Николя Адам и скульптор Гаспар Луи Адам.

Николя Адам был слеп, когда умер в 1778 году в Париже.

Карьера 
Адам учился сначала у своего отца, а затем у старшего брата Ламберта в Королевской академии живописи и скульптуры (Royal Academie royale de peinture et de sculpture). Ему не удалось получить Римскую премию, но он получил финансирование для поездки в Италию. По пути он остановился, чтобы поработать над декоративным фасадом замка де ла Моссон в Жювиньяке, недалеко от Монпелье, потратив на этот проект 18 месяцев. Наконец он прибыл в Рим в 1726 году. Брат представил его кардиналу Мельхиору де Полиньяку, для которого он восстановил несколько старинных мраморных скульптур.

Адам вернулся в Париж в 1734 году и работал в мастерской своего старшего брата. Вместе со своим братом он работал над «Триумфом Нептуна и Амфитриты» (Le Triomphe de Neptune et d’Amphitrite), большой скульптурной группой в свинце для фонтана Нептуна в Версале.

В тот же период он работал на семью Роан в отеле Субиз, ваяя барельефы для Amours des Dieux («Любовные дела богов», 1736) в парадной палате принцессы. Bâtiments du Roi поручили ему работу в Счетной палате в Париже, в базилике Сен-Дени и в королевской капелле в Версале. В аббатстве он создал барельеф Святого Мора, Ищущего Помощи у Господа для Исцеления Ребёнка.

Его работа для Академии в 1762 году была связана с Прометеем (фран. Prométhée enchaîné), считавшимся одним из шедевров скульптуры XVIII века. Однако наиболее известной его работой является погребальный памятник королеве Екатерине Опалинской, жене Станислава Лещинского, в церкви Нотр-Дам-де-Бонсекур в Нанси. На ней изображена покойница, стоящая на коленях и сложившая руки в молитвенной позе. Ангел берет её за руку и ведет на Небеса. Основание из чёрного мрамора.

Работы 
 Нимфа (ок. 1723), барельеф на фронтоне большого зала и ягодный орнамент на первом этаже замка де ла Моссон, Жювиньяк
 Триумф Нептуна и Амфитриты (1735—1740), свинцовая скульптура для фонтана в Версале, в сотрудничестве со своим братом Ламбертом Сигизбертом Адамом
 Les Amours des Dieux («Любовные похождения богов», 1736), лепной рельеф, Отель де Субиз, Париж, комната образа принцессы
 L’Automne («Осень», 1745), мраморная ваза, первоначально созданная для сада в замке Шуази, ныне находится в коллекции Метрополитен-музея

 Религия, наставляющая индейца (1745), группа мраморных статуй, церковь Сен-Поль-Сен-Луи, Париж
 Мученичество святой Виктории (1747), бронзовый рельеф, бронза, королевская часовня в Версале
 Похоронный памятник королеве Екатерине Опалинской (1749), мрамор и бронза, Собор Парижской Богоматери в Нанси, Франция
 Серия повествовательных рельефов об Аполлоне: «Аполлон и Дафна», «Латона и фермеры», «Аполлон и Сивилла», «Аполлон и Коронис» (около 1753 года), барельефы для парижского отеля «Отель де ла Буэкьер», «Замок Багатель и музей Карнавале».
 Анжелика и Медоро из Орландо Фуриозо, группа мраморных статуй вместе с Аполлоном и Дианой, первоначально созданная для отеля де Шуазель в Париже, теперь находится в Музее Амьена
 Прометей Связанный (1762), мраморная скульптурная группа в Лувре
 Ирис, надевающая крылья (1775—1776), мраморная статуя, законченная его племянником Клодионом, Версаль

Примечания

Литература 
  

Скульпторы Франции
Неоклассицизм